Журавлинка — название населённых пунктов:

Россия 
 Журавлинка — деревня в Октябрьском районе Курской области.

Украина 
 Журавлинка — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Журавлинка — село в Народичском районе Житомирской области.
 Журавлинка — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Журавлинка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Журавлинка — с 1960 по 1965 г. название села Барвинково в Овручском районе Житомирской области.